Az Allsvenskan 1977-es szezonja volt a bajnokság ötvenharmadik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved